Club de femmes, film français de Jacques Deval, sorti en 1936
 Club de femmes, film français de Ralph Habib, sorti en 1956